Gminy w USA:
 Alcona (ang. Alcona Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alcona (ang. Alcona County) – w stanie Michigan